Валерій Володимирович Беленький (5 вересня 1969, Баку, АРСР, СРСР) — радянський, а згодом німецький гімнаст, олімпійський чемпіон, чотириразовий чемпіон світу.

Результати на турнірах

Примітки 

Радянські спортивні гімнасти
Німецькі спортивні гімнасти
Радянські чемпіони світу
Радянські олімпійські чемпіони
Радянські бронзові олімпійські медалісти
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 1992
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 1992
Спортивні гімнасти на літніх Олімпійських іграх 1992
Спортивні гімнасти на літніх Олімпійських іграх 1996